Un bartender es el que sirve bebidas detrás de una barra en un establecimiento de beber o comer. También puede referirse a lo siguiente:

 Bartender, una serie de manga japonés;
 El gran bartender, un programa de televisión gastronómico argentino;
 BarTender, un paquete de software de código de barras por Seagull Scientific.